Oak Hall ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Oak Hall (Louisiana), ID-Nr. 86003134
 Oak Hall (Tennessee), ID-Nr. 86000393